

Geografia
Germania
 Franconia – regione storica della Germania meridionale
 Alta Franconia, Media Franconia e Bassa Franconia – tre delle sette regioni amministrative della Baviera
Stati Uniti d'America
 Franconia – comune della contea di Grafton (New Hampshire)
 Franconia – città fantasma della contea di Putnam (Ohio)
 Franconia – census-designated place della contea di Fairfax (Virginia)
 Franconia Township – centro abitato della contea di Chisago (Minnesota)
 Franconia Township – centro abitato della contea di Montgomery (Pennsylvania)

Storia
 Franconia – provincia del Sacro Romano Impero

Altro
 Franconia – particolare tipo di vitigno
 RMS Franconia – transatlantico britannico varato nel 1910 e affondato nel 1916
 RMS Franconia – transatlantico britannico varato nel 1922